Ina ou INA pode referir-se a:

 Ina (伊那市; -shi), cidade localizada na província de Nagano, no Japão
 Ina, acrônimo para Institut national de l'audiovisuel
 INA, acrônimo de Indústria Nacional de Armas, indústria de armamentos leves que funcionou em São Paulo, Brasil, entre o final da década de 1940 e o início da década de 1970, destacando-se na fabricação sob licença de uma versão da submetralhadora Madsen modelo 1946.
Desambiguação